Соревнования в прыжке в высоту у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении в американском Портленде прошли 20 марта 2016 года на арене «Oregon Convention Center».

К соревнованиям на основании квалификационного норматива и рейтинга сезона были допущены 12 прыгуний, которые разыграли медали в финале, без проведения квалификации.

Действующими зимними чемпионками мира в прыжке в высоту являлись Мария Кучина из России и Камила Лицвинко из Польши.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC-8)

Медалисты

Результаты 
Обозначения: WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не вышла в сектор | NM — Без результата | DQ — Дисквалифицирована

Основные соревнования в прыжке в высоту у женщин прошли 20 марта 2016 года. До высоты 1,99 м добрались четыре участницы, причём без помарок — только юная Вашти Каннингем, рекордсменка мира среди юниоров и лидер сезона. Однако ни она, ни опытная Рут Бейтиа, ни действующая чемпионка мира Камила Лицвинко, ни Айрине Пальшите не справились с очередным рубежом. В результате места на пьедестале распределились по дополнительным показателям. Каннингем стала самой молодой победительницей в истории чемпионатов мира в помещении, Бейтиа выиграла четвёртую медаль зимних первенств (среди них ни одной золотой), Лицвинко осталась на третьем месте.

Примечания

Ссылки 
 

прыжки